Рейд Радзивилла — рейд польско-литовской конницы под командованием гетмана польного литовского Христофора «Перуна» Радзивилла вглубь русских владений в 1581 году.

Предыстория 
10 июля 1581 года король Речи Посполитой Стефан Баторий организовал отвлекающий конный рейд вглубь русских владений, чтобы отвлечь часть русских войск. Командующим литовского корпуса был назначен гетман польный литовский и каштелян трокский Христофор Радзивилл, младший сын гетмана великого литовского Николая «Рыжего» Радзивилла. По инструкции короля Радзивилл должен был выступить на Дорогобуж, оттуда на Белую, Торопец и Холм.

Ход рейда 
5 августа Радзивилл выступил из Витебска в свой поход, имея под своим началом около 4 тысяч человек. Вначале он двинулся на Дорогобуж, но, узнав по пути, что московские воеводы разоряют окрестности Великих Лук, Усвята и Велижа, повернул на Велиж.

Навстречу Радзивиллу из Великих Лук выступил оршанский староста Филон Кмита с отрядом из 2000 всадников и 600 татар. Радзивилл и Кмита встретились у Покровского монастыря, на реке Немезе, в окрестностях Торопца.

Во время рейда Радзивилл использовал тактику выжженной земли, оставляя после себя только пепел. Из Витебска он прибыл в Велиж, откуда, сжигая все на своём пути, двинулся на Ржев, а затем 26 августа подошёл к берегам Волги возле Пречистенского монастыря. Получив данные о том, что сам царь Иван Грозный находится в Старице, Радзивилл приказал сжечь близлежащие деревни и села. Кмита предложил Радзивиллу напасть на Старицу и взять в плен царя. Но Радзивилл, опасавшийся превосходства русских сил, отказался это сделать. Беглый царский постельничий сообщил Радзивиллу, что напуганный царь уже отправил свою семью в Москву, а сам вскоре планирует покинуть Старицу.

Радзивилл с литовским корпусом отправился на Холм, разоряя и сжигая русские деревни. По пути литовцы разбили два русских отряда. У истоков Волги и Двины Радзивилл остановился и отдыхал несколько дней. Затем он двинулся к Дубну, где нанёс новое поражение отряду стрельцов из Торопца. Затем Радзивилл отправился в Торопец, где пробыл два дня и разорил городские окрестности, отступил к Старой Руссе, где были царские солеварни, дававшие царю доход в размере около 200 тысяч рублей. Радзивилл отправил на город отряд из 400 всадников, который разбил русские силы (1500 чел.) под командованием князя Оболенского. Литовцы взяли и сожгли Старую Руссу. Оттуда Радзивилл двинулся дальше. 10 октября началась осада Порхова, окончившаяся 19 октября. Только приказ Стефана Батория идти к Пскову спас город от захвата и разорения. 26 октября Радзивилл со своим корпусом прибыл в польско-литовский лагерь под Псковом.

Именно после этого похода Радзивилла стали называть «Перуном» за то, что он, подобно языческому славянскому богу, выпалил землю, по которой шел, и навёл ужас на своих врагов.

Примечания

Источники 
 
 

Сражения по алфавиту
Сражения Ливонской войны
Сражения Великого княжества Литовского
Сражения Русского государства
Сражения в России
1581 год в России
Сражения 1581 года
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании